Stazione di Campobello di Mazara, sulla linea Alcamo Diramazione-Castelvetrano-Trapani
 Stazione di Campobello-Ravanusa, sulla linea Caltanissetta Xirbi-Gela-Siracusa